Подгалье — топоним:

Населённые пункты в Белоруссии 
 Подгалье — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Подгалье — посёлок в Любанском районе Минской области.

Другое 
 Подгале — исторический регион в Польше.